Miramichi désigne au Nouveau-Brunswick (Canada) :
 une ville
 une circonscription provinciale
 une circonscription fédérale
 une rivière

Articles connexes :
Gare de Miramichi